Талах Валентин Іванович — проректор Луцького національного технічного університету, заслужений працівник освіти України.
 Талах Валентин Костянтинович (1937—2008) — український диригент, композитор, аранжувальник, хормейстер. Заслужений артист України.
 Талах Костянтин Якович (1918—1944) — радянський військовик, учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.

Примітки